Anna Ekström kan syfta på:

 Anna Ekström (konstnär) (1859–1949), svensk folkskollärare och målare
 Anna Ekström (född 1959), svensk jurist, ämbetsman och socialdemokratisk politiker, statsråd inom skola och utbildning sedan 2016
 Anna Ekström (präst) (född 1982), svensk präst och politiker inom Liberalerna